Цесевич:
 Цесевич Володимир Платонович — астроном.
 Цесевич Платон Іванович — співак.